KalPa (celý název: Kalevan Pallo) je profesionální finský hokejový tým. Byl založen v roce 1929.

Češi v týmu

Přehled ligové účasti

Významní hráči 
 Adam Hall
 Sami Kapanen
 Tomáš Kůrka
 Kimmo Timonen
 Olli Jokinen

Vyřazená čísla dresů 
 1 – Pasi Kuivalainen
 24 – Sami Kapanen
 27 – Jouni Rinne
 44 – Kimmo Timonen

Externí odkazy 
 
  Oficiální stránky 

Finské kluby ledního hokeje